UK Championship 1984 (Coral UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 18 november och 2 december 1984 i Guild Hall i Preston, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Alex Higgins i finalen med 16-8, och fick därmed revansch för fjolårets finalförlust.

Rankingstatus
Detta var första året som UK Championship hade rankingstatus, och därmed öppnades tävlingen även för icke-britter. Kanadensarna Cliff Thorburn och Kirk Stevens visade direkt framfötterna, och gick båda till semifinal.

Sedan denna första rankingupplaga, har UK Championship alltid varit den turnering, näst efter världsmästerskapen, som haft mest rankingpoäng av turneringarna på touren.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Database
Snooker Scene

1984 i Storbritannien
Snookersäsongen 1984/1985
1984